Le Naia Museum est un musée consacré à l'art fantastique et visionnaire, situé à Rochefort-en-Terre (Morbihan).

Historique 
En 2013, la commune de Rochefort-en-Terre fait l'acquisition du château de la ville et met les salles et la collection du musée d'art qu'il renferme à la disposition des artistes Patrice Hubert et Manu Vanhouteghem. Le Naia Museum ouvre ses portes en  en se définissant comme un musée des arts de l'imaginaire fantastique. Son nom fait référence à Naïa la sorcière, qui vivait dans les ruines du château au début du .

Collection 
Dans des locaux totalisant , le musée conserve et présente les œuvres de près d'une centaine d'artistes internationaux travaillant différents médiums et dans différents genres (peinture, sculpture, photo, vidéo, art monumental, art numérique, science-fiction, art cinétique...): Patrice Hubert, Xavier Le Lagadec, Hélène Lagnieu, Android Jones, Andrew Gonzalez, Martine Fassier, Bastien Lecouffe-Deharme...

Références

Article connexe 
 Château de Rochefort-en-Terre

Rochefort-en-Terre
Musée dans le Morbihan
Musée fondé en 2015
Musée d'art contemporain en France
Musée d'art en Bretagne